Артём Иванов:
 Иванов, Артём Анатольевич (род. 1988) — украинский шашист.
 Иванов, Артём Владимирович (род. 1987) — украинский тяжелоатлет.
 Иванов, Артём Сергеевич (род. 1990) — российский самбист.
 Иванов, Артём (род. 1986) — украинский певец.